Le   d'armée,  ou XI corps est une grande unité militaire et peut faire référence à divers corps d'armée :

Allemagne
  d'armée (Empire allemand)
  d'armée (Wehrmacht)

États-Unis
  d'armée (États-Unis)

France
  d'armée (France)

Italie
  corps d'armée, du Regio esercito 

Russie
  d'armée (Russie)

Homonymie d'unités militaires